Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Erste Bank Open 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Oktober 2016 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde ebenfalls ein Platz im Hauptfeld vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 83 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Wien